Ю́рий Ко́стиков:
 Костиков, Юрий Николаевич (1927—1945) — сержант, Герой Советского Союза.
 Костиков, Юрий Яковлевич (1930—1991) — советский футболист, вратарь.